

Codici 
 duh – codice ISO 639-3 della lingua dungra bhil

Musica 
 Duh  – gruppo musicale
 Duh  – album dei Lagwagon del 1992